Коньо — фамилия. Известные носители:
 Коньо, Жорж (1901—1978) — французский философ-марксист, публицист и политический деятель.
 Коньо, Селестен Альфред (1841—1916) — бельгийский ботаник.